De naam Languedoc heeft meer betekenissen:

 Occitaans, de Zuid-Franse taal (Langue d'Oc) bekend van de hoofse literatuur en de troubadours
 Occitanië (streek) (Frans: Pays d'Oc), een globale aanduiding van het taalgebied van de Langue d'Oc
 Languedoc (provincie), een historische Franse provincie 
 Haut-Languedoc 
 Bas-Languedoc
 Languedoc (wijn), een wijn uit de Languedoc-regio
 Languedoc (Zuid-Afrika), een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap